Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Delaware () :
 le comté de Delaware, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Delaware, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Delaware, situé dans l'État de New York ;
 le comté de Delaware, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Delaware, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 le comté de Delaware, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.

Voir aussi